Castagna kan avse:
 
 Giovanni Battista Castagna, en påve 
 Carrozzeria Castagna, en italiensk karossmakare med verksamhet i Milano
 Castel Castagna, en ort och kommun i provinsen Teramo i regionen Abruzzo i Italien